Dobje se poate referi la oricare din următoarele localități din Slovenia:

 Dobje pri Lesičnem, Comuna Šentjur pri Celju
 Dobje pri Planini, Comuna Dobje
 Dobje, Comuna Gorenja vas - Poljane
 Dobje, Comuna Grosuplje
 Dobje, Comuna Litija
 Comuna Dobje